Chabarov (Khabarov, Chabarow), Chabarova:
 Bruno Habārovs
 Irina Chabarova
 Jerofej Chabarov

Se även 
 Chabarovsk
 Chlumec u Chabařovic

Ryska efternamn